Saint-Peter (Antigua-et-Barbuda)
 Saint Peter (Barbade)
 Saint-Peter (Dominique)
 Saint Peter (Montserrat)

 Saint Peter (Illinois)
 Saint Peter (Minnesota)